
Motociklistična Velika nagrada Italije 2006 je bila šesta dirka motociklističnega prvenstva v sezoni 2006. Potekala je 4. junija 2006.

Razred MotoGP 

Pole - Sete Gibernau, 1:48.969
Fastest Krog - Loris Capirossi, 1:50.195

Razred 250 cm3 

Pole - Jorge Lorenzo, 1:53.787
Fastest Krog - Roberto Locatelli, 1:54.749

Razred 125 cm3 

Svetovno prvenstvo v motociklizmu sezona 2006
2006